Mario Bellagambi (1915-2001) – generale, aviatore e militare italiano
 Vincenzo Bellagambi (1790-1870) – attore, commediografo e traduttore italiano